

Codici 
 JH – codice vettore IATA di Nordeste Linhas Aereas Regionais
 JH – codice ISO 3166-2:IN di Jharkhand (India)
 JH – codice ISO 3166-2:SO di Jubbada Hoose (Somalia)

Altro 
 JH – vecchia targa automobilistica del distretto di Jindřichův Hradec (Repubblica Ceca)
 In esperanto JH è un altro modo per scrivere la lettera ĵ